Černovice est un toponyme qui peut désigner :

Černovice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Černovice, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Černovice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Černovice, une ville du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie